Бёрье Таппер (; 19 мая 1922, Мальмё — 8 апреля 1981, Мальмё) — шведский футболист, игравший на позиции нападающего за «Мальмё», «Дженоа» и сборную Швеции. Отец Стеффана Таппера, полузащитника «Мальме» и шведской сборной 1970-х годов.

Биография

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1939 году в «Мальмё», в котором провел одиннадцать сезонов, приняв участие в 191 матче чемпионата. В составе «Мальме» был одним из лучших бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,48 гола за игру.

В 1950 году перешёл в итальянский «Дженоа», в её составе провел лишь 8 матчей, забив два гола. В 1951 году 29-летний игрок вернулся на родину, где в соответствии с действующими на тот момент регламентами не имел возможности продолжить играть в чемпионате Швеции и был вынужден завершить игровую карьеру.

Умер 8 апреля 1981 года на 59-м году жизни.

Карьера в сборной 
В 1945 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Швеции. В течение следующих четырёх лет провел за главную команды страны лишь 4 матча, впрочем успев забить 7 голов, пять из которых — в своей дебютной игре.

Впоследствии, в 1950 году был включен в состав сборной Швеции для участия в чемпионате мира 1950 года, который проходил в Бразилии и на котором команда завоевала бронзовые награды. Впрочем ни в матчах финальной части мирового первенства, ни после этого на поле в составе сборной больше он не выходил.

Достижения 
 «Мальмё»
 Обладатель Кубка Швеции(3): 1944, 1946, 1947
 Чемпион Италии(3): 1943-44, 1948-49, 1949-50

Примечания

Ссылки 
 Бёрье Таппер на сайте National-Football-Teams.com
 sydsvenskan.se: „Tapper hade huvudet med sig“
 Профиль игрока на eu-football.info/

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Дженоа»